Tolstoy puede hacer referencia a:

 Tolstoy (Dakota del Sur);
 Viktoria Tolstoy;
 León Tolstói (1828-1910), escritor ruso; o
 Fundación Tolstoy, en honor a Alexandra Tolstoy. hija de León Tolstói.